Мерлони — фамилия. Известные носители:

 Мерлони, Витторио (1933—2016) — итальянский бизнесмен и промышленник.
 Мерлони, Андреа (1967—2020) — итальянский бизнесмен и промышленник, сын Витторио Мерлони.